USS Quincy war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

USS Quincy (AK-10), ein deutsches Frachtschiff, das 1917 von der US Navy erworben wurde und bis 1922 im Dienst war
USS Quincy (CA-39), ein Schwerer Kreuzer der New-Orleans-Klasse, in Dienst von 1936 bis 1942
USS Quincy (CA-71), ein Schwerer Kreuzer der Baltimore-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1954

Quincy
Quincy (Massachusetts)